3. Mistrzostwa Świata w Futsalu rozegrane zostały w dniach 24 listopada-8 grudnia 1996 w Barcelonie. W turnieju uczestniczyło 16 drużyn narodowych.

Punktacja 
Za mecz wygrany przyznawano 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.

Przebieg turnieju rozgrywanego w Barcelonie

Faza grupowa

Etap 1 
 Grupa A

24 listopada 1996

26 listopada 1996

28 listopada 1996

 Grupa B

25 listopada 1996

27 listopada 1996

28 listopada 1996

 Grupa C

24 listopada 1996

26 listopada 1996

28 listopada 1996

 Grupa D

25 listopada 1996

27 listopada 1996

28 listopada 1996

Etap 2 
 Grupa 1

1 grudnia 1996

2 grudnia 1996

4 grudnia 1996

 Grupa 2

30 listopada 1996

1 grudnia 1996

3 grudnia 1996

Faza pucharowa

Półfinały 
6 grudnia 1996

Mecz o 3. miejsce 
8 grudnia 1996

Finał 
8 grudnia 1996

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata w futsalu

Bibliografia 
 FIFA Futsal World Cup 1996 na stronach serwisu rsssf.com

1996
1996 w piłce nożnej
1996 w Hiszpanii
Piłka nożna w Hiszpanii
Zawody sportowe w Barcelonie